Prix Kandinsky (Russie)
 Prix Kandinsky (France)